Лос Сандовалес има више значења:

 Лос Сандовалес (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Сандовалес (Сантијаго Уахолотитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Сандовалес (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику